Гаро (Garo) может обозначать:
 Гаро — язык
 Гаро — народ
 Garo — японский телесериал в жанрах ужасов и токусацу.
 Garo — японская рок-группа.
 Garo — ежемесячный журнал манги, созданный Кацуити Нагаи в 1964 году.
 Гаро — горы в Индии
 Гаро — княжество, находившееся в регионе Гибэ, Эфиопия. Существовало с XVI по XIX века.

Также Гаро — армянская фамилия. Её носители:
 Гаро, Армен (1872—1923) — деятель армянского национально-освободительного движения.
 Гаро, Гийом (род. 1966) — французский политический деятель.
 Гаро, Николай Михайлович (род. 1937) — советский и российский кинодеятель, актёр.

См. также 
 Аро — город в Испании.
 Гарос — коммуна во Франции.
 Гару — франко-канадский музыкант, певец и актёр.